Во́ллес () — шотландське та англійське чоловіче особове ім'я, пов'язане з місцем походження людини-носія (з Уельсу) або походить від прізвища Воллес.

Відомі носії імені:

 Воллес Бірі (; 1885—1949) — американський актор, лауреат премії «Оскар» (1930).
 Воллес де Соуза (;  1987) — бразильський волейболіст, олімпійський чемпіон (2016).
 Воллес Джонс (; 1926—2014) — американський професійний баскетболіст, футболіст, бейсболіст і тренер
 Воллес Карозерс (; 1896—1937) — американський хімік, і винахідник.
 Воллес Стегнер (; 1909—1993) — відомий американський письменник.
 Воллес Стівенс (; 1879—1955) — американський поет, німецько-голландського походження.
 Воллес Фернандо Перейра (;  1986) — бразильський футболіст, захисник.
 Воллес Фортуна дос Сантос (;  1994) — бразильський футболіст, захисник
 Воллес Шон (;  1943) — американський актор кіно і телебачення, актор озвучування, драматург і есеїст.

Див. також 
 Воллес (прізвище)

Шотландські імена
Англійські імена